Дар'я Володимирівна Кобякова ( , Харків) — українська акторка та сценаристка. Вона була акторкою та сценаристкою телесеріалу «Країна У», а також капітаном «Збірна блондинок України» у КВК.

Життєпис 

Народилася Дар'я Кобякова 14 березня 1983 року в місті Харків.

Закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Журналістка. Завершила Харків Университет Харківський національний університет ім. Г. С. Сковороди.

У дуеті Христиною вона брала участь у третьому та четвертому сезоні шоу Розсміши коміка, де здобула 10 тисяч грн, а згодом 1 тисячу.

Вона була акторкою скетч-комедії «Країна У», де вона грала до восьмого сезону, роль харківської дівчини Даши.

Фільмографія 
 2008/12 — КВН (Росія) — Даша, Збірна блондинок України
 2012/13 — Розсміши коміка (Україна) 
 2014/17 — Країна У (Україна) — Даша, одна із блондинок
 2014 — Країна У «Новий рік» (Україна) — Даша, одна із блондинок
 2014 — Казки У (Україна) — Одна из девиц, красная девица
 2017 — Готель Галіція (Україна) 
 2018 — Зірконавти (Україна) — Оксана

Посилання 
 Інстаграм Дар'ї Кобякової
 Фейсбук Дар'ї Кобякової
 Особистий сайт Даши
 http://kvnru.ru/20.07.2010/4/comments 
 https://www.youtube.com/watch?v=KBQld8_RK4E 
 https://www.youtube.com/watch?v=KBQld8_RK4E 
 Крістіна і Даша на «Розсміши Коміка» двугий візит

Уродженці Харкова
Випускники Харківського університету
Акторки України XXI століття
Українські акторки
Українські телеакторки
Українські коміки
Українські сценаристи
Актори Харкова